Automobili i javni prijevoz
 Citroën C8
 Sauber C8, trkači automobil iz 1985.
 Spyker C8, sportski automobil tvrtke Spyker Cars
 C-8 (Cercanías Madrid), linija madridske brze željeznice
 Osma generacija automobila Chevrolet Corvette (C8)

Mediji
 C8 (Francuska), francuski TV kanal